Сока́льський — прізвище.

Відомі носії 
 Сокальський Володимир
 Сокальський Володимир Іванович (1863—1919) — український композитор, піаніст і музичний критик.
 Сокальський Володимир (священик)
 Сокальський Григорій Григорович (1853—1913) — лікар, міський голова Олександрії.
 Сокальський Іван Петрович (1830—1896) — економіст, статистик.
 Сокальський Петро Петрович (1832—1887) — композитор і фольклорист.

Інше 
 Сокальський кордон
 Сокальський повіт
 Сокальський професійний ліцей — навчальний заклад у місті Сокаль.
 Сокальський район

Див. також 
 Сокальська